Demokrati za Silna Bălgarija o Demòcrates per una Bulgària Forta, partit polític de Bulgària
 Danske Statsbaner, companyia estatal de ferrocarril de Dinamarca
 Col·legi Alemany de Barcelona (del nom en alemany Deutsche Schule Barcelona), centre educatiu de sistema alemany amb seu a Barcelona
 Deutsche Schule der Borromäerinnen, centre educatiu de sistema alemany amb seu al Caire (Egipte), vegeu El Caire#Educació
 Dictionary of Scientific Biography, enciclopèdia de referència de biografies de científics
 Congrés de la DSB (del nom en alemany de l'anterior Deutsche Schachbund), torneig d'escacs internacional organitzat històricament a Alemanya per la Federació Alemanya d'Escacs 
 DSB Stadion (del nom en neerlandès de l'antic banc Dirk Scheringa Beheer), estadi de futbol d'Alkmaar (Països Baixos)
 Double Side Band, Modulació en doble banda lateral modulació sobre l'amplitud de l'ona portadora, en telecomunicació
 Dsb també és l'acrònim del Clima continental temperat a la classificació climàtica de Köppen
 dsb, codi ISO 639-3 del baix sòrab, dialecte del sòrab parlat a Cottbus (Alemanya)